Shepstone ist der Name von:

 Theophilus Shepstone (1817–1893), britischer Kolonialpolitiker, der das Tribal Law verfasste
 nach diesem benannt: Port Shepstone in KwaZulu-Natal, Südafrika